Em termos gerais, uma conexão é o mecanismo ou sistema que estabelece a comunicação ou interligação entre dois elementos quaisquer.

Conexão ou Conexões pode referir-se também a:
Conexão elétrica
Conexão afim
Conexão de banco de dados
Conexão Roberto D'Avila - programa brasileiro de televisão
Conexão Xuxa - programa brasileiro de televisão

Desambiguação